P57 ou P.57 peut faire référence à : 
 BRM P57, une formule 1 de l’écurie British Racing Motors ;
 HMS Universal (P57), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ictère nucléaire, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Partenavia P.57 Fachiro, un avion léger Italien.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres